Adler (niem. orzeł – dawniej popularny symbol św. Jana Ewangelisty)

 Adler – niemiecka międzywojenna fabryka samochodów
 Adler – niemiecka lokomotywa
 Adler – kryptonim planowanej ofensywy Luftwaffe na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej
 Adler-32 – algorytm sumy kontrolnej opracowany przez Marka Adlera
 Adler – herb szlachecki
 Adler Mannheim – klub sportowy (Orzeł)
 Adler von Lübeck – XVI-wieczny galeon należący do hanzeatyckiego miasta Lubeki
 (11519) Adler – planetoida
 Port lotniczy Soczi-Adler – międzynarodowy port lotniczy w Adler, koło Soczi
 Adler – miejscowość koło Soczi, w Kraju Krasnodarskim, w Rosji
 Adler – amerykański zespół hardrockowy

Osoby o nazwisku Adler:

 Aleksander Adler (1890-1942) – polski adwokat żydowskiego pochodzenia
 Alfred Adler (1870–1937) – austriacki psychiatra i psycholog
 Celia Adler (1889–1979) – amerykańska aktorka
 Chris Adler (ur. 1972) – amerykański perkusista
 Cisco Adler (ur. 1978) – amerykański muzyk rockowy
 Dankmar Adler (1844–1900) – amerykański architekt
 Friedrich Adler (1827–1908) – niemiecki architekt
 Friedrich Adler (1879–1960) – austriacki filozof i polityk
 Guido Adler (1855–1941) – austriacki muzykolog
 Irving Adler (ur. 1940) – amerykański matematyk
 Jacek Adler – polski dziennikarz i działacz na rzecz środowiska LGBT
 Jankiel Adler (1895–1949) – żydowski malarz, scenarzysta, polskiego pochodzenia
 Jenny Adler (ur. 1983) – niemiecka biathlonistka
 Juliusz Adler (1880–po 1850) – polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Luther Adler (1903–1984) – amerykański aktor
 Margot Adler (ur. 1946) – amerykańska pisarka i dziennikarka
 Max Adler (1873–1937) – austriacki prawnik, filozof i socjolog
 Mór Adler (1826–902) – węgierski malarz
 Nicky Adler (ur. 1985) – niemiecki piłkarz
 René Adler (ur. 1985) – niemiecki piłkarz
 Robert Adler (1913–2007) – austriacki fizyk i wynalazca
 Robert Adler (ur. 1978) – polski rysownik komiksowy
 Stella Adler (1901-1992) – amerykańska aktorka filmowa
 Steven Adler (ur. 1965) – amerykański perkusista
 Ursula Adler (1512 – ok. 1542) – zamożna mieszczanka niemiecka
 Victor Adler (1852–1918) – austriacki polityk
 Willie Adler (ur. 1976) – amerykański gitarzysta

Okręty:
 SMS „Adler” – nazwa niemieckich okrętów
 „Adler” – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych projektu 201M

Zobacz też 
 
 Adler Planetarium

Linki zewnętrzne